Fullständighet kan syfta på

Matematik

Graf
 Fullständighet (graf) – en graf är fullständig om varje par av hörn har en kant mellan sig. Det finns därmed en och endast en fullständig graf för varje kardinalitet, varför man talar om den fullständiga grafen av en viss kardinalitet.

Kategoriteori
 Fullständighet (kategoriteori) – i kategoriteori sägs en kategori vara fullständig om varje funktor från en liten kategori har ett limes. En kategori sägs vara kofullständig om varje funktor till en liten kategori har ett limes. Kategorierna av mängder, grupper och topologiska rum är alla exempel på kategorier som är såväl fullständiga som kofullständiga.

Matematisk logik
 Fullständighet (logik)
 Fullständighet (teori)

Metriskt rum
 Fullständigt metriskt rum – varje cauchykonvergent punktföljd i rummet är konvergent

Matematisk terminologi

en:Completeness